Нестюковская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Верхнеустькулойское», имеет местное неофициальное название Заозерье.

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 14 километрах на юго-восток от города Вельска, на правом берегу реки Кулой, близ впадения её в реку Вага. Ближайшие населённые пункты: на юге нежилая деревня Ковылинская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2552» как «Нестюковская(Заозерье)». Насчитывала 7 дворов, 37 жителей мужского пола и 33 женского. 

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Усть-Кулойского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Нестюковское(Заозерье) находилось 17 хозяйств, в которых проживало 58 жителей мужского пола и 61 женского.

В деревне находилась часовня, приписанная к приходу Усть-Кулойской Благовещенской церкви.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Верхнеустькулойское»